Мерсер има више значења:
 Округ Мерсер (Њу Џерзи)
 Округ Мерсер (Западна Вирџинија)
 Округ Мерсер (Илиноис)
 Округ Мерсер (Кентаки)
 Округ Мерсер (Мисури)
 Округ Мерсер (Охајо)
 Округ Мерсер (Пенсилванија)
 Округ Мерсер (Северна Дакота)
 Мерсер (Висконсин)
 Мерсер (Мисури)
 Мерсер (Пенсилванија)
 Мерсер (Северна Дакота)